Un fils d'Amérique (film, 1926) est un film réalisé par Henri Fescourt, sorti en 1926 au cinéma.
 Un fils d'Amérique (film, 1932) est un film réalisé par Carmine Gallone, sorti en 1932 au cinéma.